Роман — чоловіче особове ім'я латинського походження (romanus — «римлянин»).
 Роман — прізвище, що походить із заходу України.

Мистецтво 
 Роман — народний танок на Київщині.

Література 
 Роман — літературний жанр.
 Роман про добру людину - епічний роман української письменниці Емми Андієвської.
 Роман-хроніка
 Роман трьох держав — китайський роман XIV століття, що розповідає про події періоду Саньго в Китаї.
 Роман у віршах
 Роман про троянду — середньовічна французька алегорична поема XIII століття.
 Роман у новелах
 Роман про Ренара — анімалістичний французький епос про хитрого лиса Ренара.

Кінематограф 
  :  «Роман негідника» — американська кримінальна драма режисера Джеймса Янга 1919 року.
  : «Роман» — американська мелодрама режисера Кларенса Брауна.
  : «Роман і Франческа» — український радянський художній кінофільм.
  : «Роман з каменем» — пригодницький фільм.

Топоніми 
 Роман — місто в Румунії, у Румунській Молдавії.
 Роман () — муніципалітет у Франції, у регіоні Рона-Альпи, департамент Ен.
 Роман () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр.
 Роман — муніципалітет у Франції, у регіоні Верхня Нормандія, департамент Ер.
 Роман — місто в Врачанській області Болгарії.
 Роман-Кош — найвища вершина Кримських гір, розташована на масиві Бабуган-Яйли.
 Роман-сюр-Ізер — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Рона-Альпи, департамент Дром.

Інше 
 Роман — рід багаторічних або однорічних зіллястих рослин з родини Айстрові.
 Роман собачий

Див. також 
 Святий Роман
 Ромашка
 Романа
 Романи
 Романо